claymore – rodzaj szkockiego miecza lub pałasza
 M18A1 Claymore – amerykańska mina przeciwpiechotna
 Claymore – francuski niszczyciel
 Claymore – manga autorstwa Norihiro Yagi